Dronning Ingrid ist der Name folgender Schiffe:

 Dronning Ingrid (Schiff, 1951), Fähre der Dänischen Staatsbahnen
 Dronning Ingrid, Hospitalschiff der Hilfsorganisation Mercy Ships, siehe Africa Mercy #Dronning Ingrid